Це́рковь святи́теля Никола́я Чудотво́рца — бывший православный храм при российском императорском посольстве в Константинополе в Османской империи.

История 
В начале XVIII века в пригородном районе Константинополя Буюкдере было открыто первое российское дипломатическое представительство в Османской империи. Первым священником при русском посланнике (графе Петре Андреевиче Толстом) был упоминавшийся в 1712 году священник-грек Анастасий Кондоиди. В 1720-е годы при посольстве была освящена церковь преподобных Антония и Феодосия Печерских, которая затем переносилась из одного наёмного здания в другое. В 1742 году был казнён посольский иеромонах Константин (Неаполитанский), причисленный позднее Константинопольской православной церковью к лику святых. В 1808 году посольский дом и помещавшаяся в нём церковь со всей утварью сгорели. В связи с этим все члены церковного причта возвратились в Россию, а богослужения прекратились.

В 1816 году, при новом российском посланнике графе Г. А. Строганове, вышло Высочайшее повеление, «чтобы в стране, населённой толиким множеством наших единоверцев и служившей колыбелью первобытному христианству, непременно было богослужение, причём выбирались бы к такому месту те духовные особы, которые соединяли бы своё учение с примером христианских добродетелей и оправдали бы благие намерения Государя Императора». В 1818 году в загородном посольском доме в Буюкдере на втором этаже деревянного флигеля посольской канцелярии был устроен небольшой постоянный храм святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены. Богослужения в церкви совершались летом. В зимнее время члены посольства ходили в греческую церковь Кафийской Божией Матери.

Следующая церковь — святителя Николая Чудотворца была устроена при посланнике В. П. Титове и освящена  на верхнем (третьем) этаже нового здания российского посольства в Пере (İstiklal Cad., 219-225а), построенном в 1838—1844 годах по проекту архитектора .

В 1913 года посол М. Н. Гирс пишет о значении духовного лица при посольстве: «По своему положению, представитель Св. Синода в Константинополе должен бы быть моим ближайшим естественным помощником в сношениях с Вселенской патриархией, и при обладании им высокими нравственными качествами, широким духовным образованием и тактом, мог бы приобрести огромное влияние среди местного православного духовенства и оказывать неоценимые услуги вверенному мне посольству при обсуждении с патриархией многих сложных вопросов, касающихся существенных интересов православной церкви на Востоке». Такое согласие, однако, существовало не всегда. Противостояние архимандрита Ионы (Вуколова) послу И. А. Зиновьеву, исполненное ссор и обид на личной почве, является отражением как несогласованности позиций МИДа и Святейшего Синода, так и противоборства двух направлений русской политики — прославянской и русской имперской со стороны посла и Ф. И. Успенского и прогреческой в лице архимандрита Ионы. По-разному понимаемый интерес России на православном Востоке приводил к недоразумениям и открытым конфликтам.

После вступления летом 1914 года Османской империи в Первую мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии российское посольство покинуло страну, а посольские храмы были закрыты. Во время войны вблизи здания посольства были погребены моряки с погибшей в апреле 1917 года российской подводной лодки «Морж».

Осенью 1918 года реквизированные храмы были снова открыты. В чердачном помещении посольского здания две комнаты получил архиепископ Анастасий (Грибановский). К осени 1921 года оба посольские храма сформировали советы церковных общин, в которые вошли по одному представителю российского посольства. Посольские церкви входили в так называемый русский Константинопольский церковный округ, который в период с 1920 по 1924 годы имел автономный статус и фактически существовал в виде самостоятельной епархии. Оба здания посольства вместе с храмами в 1923 году были переданы турецкими властями Советской России. Церкви были закрыты, а Никольская община перешла в Ильинскую церковь при афонском подворье.

Настоятели

Примечания

Ссылки 
 Шкаровский М., проф. Русские храмы в Турции // Константинопольский патриархат и его отношения с Русской и Болгарской православными церквами в 1917—1950-е гг.
 Церковная жизнь русских эмигрантов в районе Константинополя и на Лемносе в начале 1920-х гг.

Храмы Константинополя
Русские православные церкви за пределами Российской империи
Недействующие православные храмы
Православные храмы XIX века